Уайт, Уильям Генри: Уайт, Уильям Генри (1845—1913) — британский кораблестроитель.
 Уайт, Уильям Генри (1865—1930) — канадский политик.